Anita Johansson kan avse:

Anita Johansson (född 1944), tidigare riksdagsledamot
Anita Johansson (född 1959), tjänsteman och konsult